¿Dónde está Elisa? puede referirse a:

 ¿Dónde está Elisa? (telenovela chilena), original de Televisión Nacional de Chile, 2009;  
 ¿Dónde está Elisa? (telenovela estadounidense), versión de Telemundo, 2010; o
 ¿Dónde está Elisa? (telenovela colombiana), versión de RCN Televisión, 2012.